

Sigle 
 Harvard Divinity School
 Historical Diving Society
 Hitachi Data System
 Partito Democristiano Croato

Codici 
 HDS – codice aeroportuale IATA dell'air Base Hoedspruit, Hoedspruit, Sudafrica

Religione 
 H.D.S. – Figlie del Divin Salvatore, di Buenos Aires
 H.D.S. – Figlie del Divin Salvatore, del Salvador